Большо́е Игна́тово () — село в Республике Мордовия, административный центр Большеигнатовского района и Большеигнатовского сельского поселения.

География 
Расположено на речке Сютовлей, в 96 км (по прямой) и 104 км (по автодороге) от Саранска, с которым соединено автодорогой, и в 45 км от железнодорожной станции Оброчное (на линии Арзамас — Красный Узел).

Средняя температура января -12.0°С, июля  +19,2

История 
Основано после 1614 года переселенцами из села Старое Качаево. Впервые упоминается в 1624 году.

Основано в 20-х гг. 17 в. жителями деревни Старое Ермензино (ныне Старое Качаево). Первоначально имело 2 названия: Шишкино и Игнатово. Закрепилось второе. Произошло от имени первопереселенца Игната Учасева. 

Во 2-й половине 19 в. часть жителей переехала на новое местожительство. С этого времени существуют село Большое Игнатово и деревня Малое Игнатово (ныне в Ардатовском районе). По сведениям 1913 г., в Большом Игнатове было 170 дворов (1 315 чел.); действовали церковь, школа, базар по понедельникам. В 1921 г. насчитывалось 248 хозяйств (1 464 чел.); открылся фельдшерский пункт.

Население

Инфраструктура 
В 1928—1955 гг. существовал колхоз «1-е Мая», затем им. Калинина. С 1996 г. — СХПК «Верный путь». С 1965 г. здесь построено 3 новых микрорайона, в 1985 г. проведён газ. В современном селе — маслозавод (закрыт), хлебопекарня, два асфальтовых завода (закрыты), 2 торговых центра, узел связи, Большеигнатовская центральная районная больница (закрыта зимой 2015 года), поликлиника, ДРСУ, ПМК «Сельхозтехника», предприятие бытового обслуживания, ПТУ, средняя и музыкальная школы, библиотека, кинотеатр, музей, церковь; памятники: воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, В. И. Ленину, аллея Героев Советского Союза. Близ села  — могильник мордвы-эрзи 14—17 вв.

Русская православная церковь 
В селе действует церковь Михаила Архангела. В храме хранятся мощи новомученика отца Константина (Подгорского).

Литература 
 Большое Игнатово. — Саранск, 2000.

Источник 
 Энциклопедия Мордовия, В. П. Ковшов, А. С. Тувин.

Ссылки 
 Фото села

Примечания 

Населённые пункты Большеигнатовского района
Районные центры Мордовии